Carlos Castaneda (1935-1998) — escritor e antropólogo
 Castaneda (Suíça) — comuna no cantão de Grisões, na Suíça

Ver também
 Castañeda (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos